Sommers steht für:

 Sommers (Insel), Insel im Finnischen Meerbusen
 Sommers (Kempten), Weiler der Stadt Kempten (Allgäu)

Sommers ist der Familienname folgender Personen
 Denise Sommers (* 1969), niederländische Squashspielerin 
 Erik Sommers, US-amerikanischer Drehbuchautor
 Hajo Sommers (* 1958), deutscher Fußballfunktionär
 Joanie Sommers (* 1941), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Stephen Sommers (* 1962), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent

Siehe auch:
 Somers
 Sommer (Begriffsklärung)
 Summers